

Селайна — місто, штат Канзас
 Селайна — місто, штат Нью-Йорк
 Селайна — місто, штат Оклахома
 Селайна — місто, штат Юта

Див. також 
 Саліна